Bieg na dystansie 3000 metrów kobiet był jedną z konkurencji rozgrywanych podczas XIV mistrzostw Europy w Stuttgarcie. Biegi eliminacyjne zostały rozegrane 26 sierpnia, a bieg finałowy 28 sierpnia 1986 roku. Zwyciężczynią tej konkurencji została reprezentantka Związku Radzieckiego Olga Bondarienko. W rywalizacji wzięło udział dwadzieścia osiem zawodniczek z piętnastu reprezentacji.

Rekordy

Wyniki

Eliminacje 
Rozegrano dwa biegi eliminacyjne. Do finału awansowało po sześć najlepszych zawodniczek każdego biegu eliminacyjnego (Q) oraz trzy spośród pozostałych z najlepszym czasem (q).

Bieg 1

Bieg 2

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Bieg na 3000 metrów kobiet